Kildonan (Manitoba) plaats in Canada
 Kildonan Dun plaats in Schotland
 Strath van Kildonan